Amants (), film américain de W. S. Van Dyke sorti en 1938 ;
 Amants (), film américain de Vicente Aranda sorti en 1991 ;
 Amants, film français de Nicole Garcia sorti en 2020.

Voir aussi